Сергиевский сельский округ

Адыгея 

 Сергиевский сельский округ Гиагинского района (до 2004 года)

Белгородская область 

 Сергиевский сельский округ Губкинского района
 Сергиевский сельский округ Краснояружского района

Краснодарский край 

 Сергиевский сельский округ Кореновского района

См. также 

 Сергеевский сельский округ